Charles Bury ist der Name folgender Personen:

* Charles Bury, 1. Earl of Charleville (1764–1835),  irischer Politiker
 Charles Bury, 2. Earl of Charleville (1801–1851), irischer Politiker
 Charles Bury (Chemiker) (1890–1968), britischer Chemiker
 Charles Howard-Bury (1883–1963), britischer Politiker und Entdecker